Abenaki (volk), een Noord-Amerikaanse inheemse natie die Abenaki spreekt 
 Abenaki (taal), een taal uit de Algonkische taalfamilie